El rostro puede hacer referencia a:
 El rostro (título original: The Magician), una película de 1958, dirigida por Ingmar Bergman;
 El rostro (título original: Face) una película de 1997, del mismo título, dirigida por Antonia Bird.